Merah ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Merah (1988–2012), französischer Attentäter, siehe Anschlagsserie in Midi-Pyrénées
 Nouria Mérah-Benida (* 1970), algerische Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin

Siehe auch:
 Mehra
 Mera (Begriffsklärung)